Führer, Fuhrer eller Fuehrer kan syfta på:

 Führer, titel som Adolf Hitler gav till sig själv 1934
 Der Führer, rockopera från 1977
 Der Führer (tidning), en nazistisk tidning som utkom från 1927 till 1945
 Führerns elit, tysk dramafilm från 2004
 Führerbegleitkommando, Adolf Hitlers personliga livvaktsstyrka
 Führermuseum, tänkt konstmuseum i Linz
 Führerkansliet, organisation inom Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet
 Führerbau, representationsbyggnad i München för Adolf Hitler
 Führerbunkern, Adolf Hitlers personliga bunker i Berlin
 Führerkult, kult som avser Adolf Hitler som "messias"
 Führerhauptquartier, den plats där Adolf Hitler som överbefälhavare för Wehrmacht uppehöll sig med sin stab
 Der Fuehrer's Face, amerikansk tecknad film från 1942 av Walt Disney Studios

Personer 

 Alois Anton Führer (1853–1930), tysk indolog
 Bruce Alexander Fuhrer (född 1930), australiensk mykolog
 Christian Führer (1943–2014), tyska pastor och ledande figur i den Fredliga revolutionen 1989
 Robert Führer (1807–1861), tjeckisk kompositör
 Hansruedi Führer (född 1937), schweizisk fotbollsspelare